San Andrés de Giles kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Partido de San Andrés de Giles, kommun, Buenos Aires, 
 San Andrés de Giles (kommunhuvudort i Argentina), Buenos Aires, 

Robotskapade Argentinaförgreningar